Musgrave är ett engelskt efternamn från Great och Little Musgrave.

Personer med efternamnet Musgrave 
 Andrew Musgrave (född 1990), brittisk längdskidåkare
Jonathan Musgrave (aktiv 1993), brittisk orienterare
Mandy Musgrave, amerikansk skådespelare
Marilyn Musgrave (född 1949), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Colorado
Story Musgrave (född 1935), amerikansk astronaut
Ted Musgrave  (född 1955), amerikansk racerförare
 Thea Musgrave (född 1928), skotsk pianist och kompositör av klassisk musik

Referenser 

Engelska efternamn